L'Open de Charlottesville de squash 2015  se déroule du 13 au 19 septembre 2015 à Charlottesville. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés et une wild-card Joe Chapman. 

Stephen Coppinger remporte le titre en finale face à Ryan Cuskelly.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Charlottesville de squash
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

Open de Charlottesville de squash
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Squash en 2015